

Кетріш () — село у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Тамаші.

Кетріш () — село у Фалештському районі.